

Botanica 
 Diplura – alga bruna della classe Phaeophyceae

Zoologia 
 Diplura – ordine di artropodi esapodi
 Diplura – genere di ragni della famiglia Dipluridae